Pietro Parente – calciatore italiano
Pietro Parente – cardinale e teologo italiano